Zero sum может значить:
 Игра с нулевой суммой — термин теории игр
 Comic Zero-Sum — ежемесячный манга-журнал.
 Non Zero Sumness, музыкальный альбом группы Planet Funk.
 «Zero Sum», одна из серий телесериала «Секретные материалы»